Politiek
John Taylor (Vlaams politicus) (1949-2004)
John Taylor (Brits politicus)
John Taylor (Amerikaans politicus)
Sport
John Taylor (atleet) (1882-1908), Amerikaans hardloper
John Paskin Taylor (1928-2015), Brits hockeyer
John Coard Taylor  (1901-1946), Amerikaans 400 meter loper
John Taylor (coureur) (1933-1966), Brits autocoureur
Entertainment
John Taylor (bassist) (1960), Brits basgitarist (Duran Duran)
John Taylor (pianist) (1942), Brits jazzpianist
John Taylor (acteur) uit onder meer The Seventh Sign
John Taylor (danser), winnaar van de Zilveren Theaterdansprijs 1992
 Chaka Demus, een pseudoniem van de reggae muzikant John Taylor
Anders
 John B. Taylor (1946), Amerikaans econoom